Tarn Beck ist der Name folgender Flüsse in England:

 Tarn Beck (Arnsbarrow Tarn), der Abfluss des Arnsbarrow Tarn
 Tarn Beck (Beacon Tarn), der Abfluss des Beacon Tarn südlich des Beacon Fell
 Tarn Beck (Duddon), der Abfluss des Seathwaite Tarn im Duddon Valley
 Tarn Beck (Irthing), ein Quellfluss des River Irthing
 Tarn Beck (Tindale Tarn), ein Zufluss des Tindale Tarn